Bús est un nom propre hongrois qui peut faire référence à :

Prénom 
Bús est un prénom hongrois notamment porté par :
  (1967-), footballeur hongrois.

Patronyme 

 Balázs Bús (1966-), homme politique hongrois.

Pseudonyme 

  (1836-1887), écrivain, humoriste, rédacteur en chef de journal, publiciste et traducteur hongrois.

Prénom hongrois
Patronyme hongrois